Okręty US Navy o nazwie USS "Guard":
 Pierwszy  został zakupiony przez US Navy w 1861 jako USS "National Guard". Przemianowany w 1866. Wycofany ze służby w 1878. Sprzedany w 1883.
 Drugi  był holownikiem zbudowanym dla United States Coast Guard w Mare Island Naval Shipyard. Służył w US Navy w czasie I wojny światowej. Zwrócony USCG w 1919. Wycofany ze służby i sprzedany w 1943.
  był drewnianą jednostką pomocniczą. Służył w okresie I wojny światowej

Guard